Der Rajon Brody (ukrainisch /; russisch /) war bis zur großen Rajonsreform 2020 ein ukrainischer Rajon mit etwa 60.000 Einwohnern. Er lag im Osten der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 1157 km².

Geographie 
Der Rajon liegt im östlichen Teil der Oblast Lwiw und grenzt Norden auf einem kurzen Stück an den Rajon Horochiw (Oblast Wolyn), im Nordosten an den Rajon Radywyliw (Oblast Riwne), im Osten an den Rajon Kremenez (Oblast Ternopil), im Südosten an den Rajon Sboriw (Oblast Ternopil), im Süden an den Rajon Solotschiw, im Westen an den Rajon Busk sowie im Nordwesten an den Rajon Radechiw.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, das heutige Rajonsgebiet wurde nach der Auflösung des Rajons Sabolotzi im Jahre 1959 um dessen Gebiet auf die heutigen erweitert, bis zum 1. November 1946 trug dieser wiederum den Namen Rajon Ponykowyzja.

Seit 1991 ist der Rajon Teil der heutigen Ukraine. Am 18. Juli 2020 kam er im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Zuschlagung des Rajonsgebietes zum Rajon Solotschiw.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde, 21 Landratsgemeinden und 1 Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 101 Dörfer

Städte

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 
 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Brody
Rajon Solotschiw (Lwiw)
Aufgelöst 2020